Il singolare del torneo di tennis Mordovia Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Igor' Kunicyn che ha battuto in finale Boris Pašanski 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (finale)
 Igor' Kunicyn (Campione)
 Rainer Eitzinger (quarti di finale)
 Denis Istomin (semifinali)

 Viktor Bruthans (quarti di finale)
 Ivan Cerović (primo turno)
 Todor Enev (quarti di finale)
 Flavio Cipolla (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2005